

Antroponimi 
 Bruno – nome proprio di persona
 Bruno – cognome di lingua italiana

Geografia 
Canada
 Bruno – comune del Saskatchewan
Italia
 Bruno – comune della provincia di Asti
Stati Uniti d'America
 Bruno – città della Contea di Pine, Minnesota
 Bruno – villaggio della Contea di Butler, Nebraska
Repubblica Ceca
 Bruno, antico nome letterario in lingua italiana di Brno

Personaggi immaginari 
 Bruno – personaggio ideato ed interpretato dall'attore comico inglese Sacha Baron Cohen
 Bruno – personaggio della serie Pokémon
 Bruno Mannheim – personaggio della DC Comics e capo dell'Intergang
 Bruno – personaggio dell'VIII novella del Decameron di Giovanni Boccaccio
 Bruno – orso dell'omonima canzone del 46º Zecchino d'Oro

Persone

 Bruno (...-1298) – cavaliere teutonico, Gran Maestro dell'Ordine di Livonia
 Bruno (...-...) – calciatore italiano
 Bruno (2001) – calciatore brasiliano

Altro 
 Brüno – film del 2009 sull'omonimo personaggio creato da Sacha Baron Cohen
 Bruno – colore

Pagine correlate 
 Persone di cognome Bruno

Altri progetti